Golay ist der Name von:

 Golay-Buchel Holding S.A., ein Schweizer Schmuckunternehmen
 (3329) Golay, ein Asteroid des Hauptgürtels

Golay ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Ernest Golay (1866–1905), Schweizer Architekt
 Jeanne Golay (* 1962), US-amerikanische Radrennfahrerin

 Paul Golay (1877–1951), Schweizer Nationalrat und Vater der Schriftstellerin Alice Rivaz
 Roger Golay (* 1959), Schweizer Politiker (MCG)